

Patronyme 

 Fiorella Farinelli (1943-), syndicaliste, femme politique et essayiste italienne.

Pseudonyme 

 Carlo Broschi (1705 - 1782), surnommé Farinelli,  est un chanteur italien.
 Giuseppe Farinelli (1769 - 1836), compositeur italien, de son vrai nom Giuseppe Francesco Finco.

Titre 

 Farinelli (Farinelli: il castrato) est un film biographique de Gérard Corbiau sorti en 1994.